Mesi steht für:

 Mesi (Palastaufseher), altägyptischer Beamter

Mesi ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Mesi (* 1973), US-amerikanischer Boxer
 Senida Mesi (* 1977), albanische Politikerin (PS) und Wirtschaftswissenschaftlerin 

MESI steht für:

 MESI (Modified Exclusive Shared Invalid), ein Protokoll zur Wahrung der Cache-Kohärenz in speichergekoppelten Multiprozessorsystemen

 Abkürzung